Fonda (Iowa)
Henry Fonda
Jane Fonda
Peter Fonda
Bridget Fonda

Desambiguação